Посто́л — село в Завьяловском районе Удмуртии, входит в Среднепостольское сельское поселение. Расположено в 29 км к западу от центра Ижевска. Неподалёку от села протекает река Постолка. Ранее в селе находилась станция Постол узкоколейной железной дороги сообщением Ижевск - Пойвай.

История 

Постол возник вокруг одноимённой станции Пожвайской узкоколейной железной дороги, построенной для нужд дереводобывающих предприятий в 1910 году.

В 1925 году входит в Среднепостольский сельсовет.

В 1938 году организуется Постольский леспромхоз, который в 1960 году присоединяется к Сов. Никольскому леспромхозу.

В 2004 году постановлением Госсовета Удмуртской республики станция и поселок Постол преобразовываются в село Постол.

Население

Экономика и социальная сфера 
Значительная часть жителей села работает на дереводобывающем предприятии «Советско-Никольский леспромхоз». Одно из крупнейших предприятий села — ООО ТЗП «Постол».

В Постоле работают МОУ «Постольская средняя общеобразовательная школа», детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, ГУЗ «Третья республиканская психиатрическая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

Постольское городище 

В 4 км к северо-западу от села на реке Постолке находится Постольское городище (или — «Кленовый мыс»), занесённое в список объектов культуры федерального значения. Городище относят к Бахмутинской культуре, существовавшей в 5-8 вв. н. э., носители которой предположительно были предками современных удмуртов.

Улицы 

 Береговая улица
 Береговой переулок
 Восточная улица
 Заречная улица
 Заречный переулок
 Зеленая улица
 Кирпичная улица
 Кирпичный переулок
 Клубная улица
 Лесная улица
 Луговая улица

 Люкская улица
 Новая улица
 Плотинная улица
 Подлесная улица
 Постольская улица
 Прудовый переулок
 Станционная улица
 Тракторная улица
 Физкультурная улица
 Школьная улица

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии